Это список глав правительства Алжира с момента формирования Временного правительства Алжирской Республики в изгнании в Каире в 1958 году во время войны в Алжире до обретения независимости в 1962 году и до наших дней.

Список

Ссылки 
 Список премьер-министров Алжира

Алжир
Списки:Алжир